Diego Schwartzman era il campione in carica dall'ultima volta che l'evento si è tenuto nel 2019, ma ha scelto di non partecipare.

In finale Cameron Norrie ha sconfitto Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Cameron Norrie (campione)
  John Isner (semifinale)
  Taylor Fritz (semifinale)
  Sam Querrey (secondo turno)

  Jordan Thompson (quarti di finale) 
  Steve Johnson (quarti di finale) 
  Andreas Seppi (primo turno) 
  Mackenzie McDonald (primo turno)

Wildcard 

  Thanasi Kokkinakis (primo turno)
  Ivo Karlović (primo turno)

  Gerardo Lopez Villasenor (primo turno)

Qualificati 

  Ernesto Escobedo (quarti di finale)
  Nicolas Mejia (primo turno)

  Matthew Ebden (primo turno) 
  Alexander Sarkissian (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Los Cabos Open 2021